Santa Catarina  o Santa Caterina Villarmosa , municipi italià de la província de Caltanissetta 
 Estat de Santa Catarina, estat del Brasil al centre de la Regió Sud
 Illa Santa Catarina, illa costanera del Brasil